Mud Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Blue Mud Bay, Northern Territory,

USA 

 Mud Bay (ort), Alaska, Haines Borough, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar